El nombre Sebastián Santos puede hacer referencia a:

 Sebastián Santos Rojas (Higuera de la Sierra, 1895 - Sevilla, 1977). Escultor español.
 Sebastián Santos Calero (Sevilla, 1943). Escultor español, hijo del anterior.
 Sebastián Santos, futbolista argentino nacido en 1987.